Piccinini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Piccinini (1566–um 1638), italienischer Lautenist und Komponist
 Amelia Piccinini (1917–1979), italienische Leichtathletin
 Bonifácio Piccinini SDB (1929–2020), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Cuiabá
 Francesca Piccinini (* 1979), italienische Volleyball-Nationalspielerin
 Macarena Piccinini (* 1993), argentinische Handballspielerin
 Marco Piccinini (* 1952), ehemaliger Teamchef der Scuderia Ferrari
 Patricia Piccinini (* 1965), australische Künstlerin